Maryse Letarte est une auteure-compositrice-québécoise 
Paulette Letarte (1929-2009) est une psychiatre et une psychanalyste québécoise.
René Letarte (1931-2020) est un juge québécois spécialisé en responsabilité civile. 
Valérie Letarte (1961-2008) est une animatrice québécoise de télévision et de radio.